«Халиф-аист» — советский рисованный мультфильм, снятый по одноимённой сказке (1825) Вильгельма Гауфа.
В 1981 году Валерий Угаров экранизировал таинственную сказку Вильгельма Гауфа «Халиф-аист», где заглавную роль озвучил Иннокентий Смоктуновский. Здесь режиссёр увлёкся изобразительной стороной (художники Владимир и Галина Зуйковы), направив накал страстей в более серьёзное русло.

Сюжет 
Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово. Однако есть условие: под действием порошка ни в коем случае нельзя смеяться, ибо при этом волшебное слово забывается.

Сначала халиф превращается в рыбу, потом — в паука, и, наконец, в аиста. В облике аиста он разговаривает с аистихой и танцует с ней, и в какой-то момент начинает смеяться. В итоге аист забывает слово «мутабо́р», и теперь вернуться в мир людей невозможно. Халиф находит саламандру, с которой случилось такое же несчастье. Однако она знает, где можно найти злого колдуна. Прокравшись в обитель своего врага, они подслушивают волшебное слово и вновь становятся людьми.

Халиф делает предложение руки и сердца бывшей саламандре, а ныне прекрасной фее. Однако последняя отказывает халифу, сославшись на необходимость помощи другим заколдованным. Халиф возвращается в свой дворец и выпускает на волю птичку, которая томилась у него в клетке.

Роли озвучивали 
 Иннокентий Смоктуновский — халиф
 Наталья Селезнёва — аистиха
 Инна Чурикова — фея
 Василий Ливанов — злой колдун
 Юрий Яковлев — визирь халифа (в титрах не указан)
 Гарри Бардин — волшебники
 Зинаида Нарышкина — колдунья / рыбки

Создатели 
Приведены по титрам мультфильма.
 Авторы сценария: Анатолий Петров, Валерий Угаров
 Режиссёр: Валерий Угаров
 Художники-постановщики: Владимир Зуйков, Галина Зуйкова
 Музыка: Вячеслава Артёмова
 Оператор: Михаил Друян
 Звукооператор: Владимир Кутузов
 Художники-мультипликаторы: Татьяна Фадеева, Юрий Кузюрин, Александр Мазаев, Александр Горленко, Наталия Богомолова, Антонина Алёшина, Владимир Захаров, Марина Рогова, Олег Комаров, Елена Малашенкова
 Ассистент режиссёра: Татьяна Митителло
 Монтажёр: Маргарита Михеева
 Художники: Светлана Давыдова, Виктор Чугуевкий, Игорь Олейников, Е. Качкова, Ирина Литовская, Ирина Собянина, Татьяна Зворыкина
 Редактор: Елена Никиткина
 Директор картины: Любовь Бутырина

Награды 
 1982 — 15-й Всесоюзный кинофестиваль (Таллин):
 2-я премия киностудии «Союзмультфильм» за программу мультфильмов: «Халиф-аист», «Бибигон», «Ивашка из Дворца пионеров», «Тайна третьей планеты», «Тигрёнок на подсолнухе».
 Диплом режиссёру Валерию Угарову за мультфильм «Халиф-аист».

Отличия от оригинала 

 В оригинале халифа зовут Хасид, его визиря — Мансор, а злого колдуна — Кашнур. В фильме их имена не упоминаются.
 В отличие от халифа из оригинальной сказки, его мультипликационный собрат — это светловолосый юноша, но растительности на лице у него нет.
 В мультфильме халиф мечтает стать аистом, а в оригинале решение стать именно этой птицей он принимает спонтанно.
 В оригинале халиф покупает волшебный порошок у неизвестного торговца, а в фильме находит его в личных вещах злого колдуна.
 В фильме тайну порошка раскрывает сам злой колдун, а не Премудрый Селим, как в оригинале.
 В оригинале для обратного превращения перед произнесением волшебного слова нужно было трижды поклониться на восток. В мультфильме достаточно лишь произнести это слово.
 В отличие от оригинала, в мультфильме визирь избегает превращения в аиста.
 В оригинале Мицра, сын Кашнура, стал халифом, а в фильме этого нет.
 В оригинале халиф встречает свою спутницу уже в замке колдуна, а в фильме — на значительном расстоянии от его местонахождения. После этого они вместе отправляются к колдуну.
 Спутница халифа превращена в саламандру, а не в сову. В результате она оказывается феей, а не индийской принцессой Лузой. В конце фильма она не выходит замуж за халифа, а отказывает ему.
 В мультфильме спутница халифа была превращена в саламандру тем же образом, что и халиф в аиста, и расколдовывается так же, как и он. В оригинале спутница халифа превращена в сову несколько иначе — посредством неизвестного питья, и её расколдовывает халиф, дав согласие на брак с ней.
 В фильме дальнейшая судьба злого колдуна неизвестна, тогда как в оригинале он был казнён. Но есть предположение, что в мультфильме злой колдун погибает сам, при разрушении его замка, сопровождающем обратное превращение халифа из аиста, а его спутницы — из саламандры в фею. В оригинале замок злого колдуна остаётся целым.

Отсутствуют в оригинале, но есть в фильме 
 В оригинале халиф превращается только в аиста. В мультфильме же он до этого превращается сначала в рыбу, а потом в паука. При этом главный герой не забывает волшебное слово и без проблем возвращается в прежнее состояние.
 В оригинале злой колдун не трогает животных, а в фильме он превращает их в своих слуг, которых потом расколдовывает фея после обратного превращения из саламандры.

Издание на видео 

В СССР, позже — России в 1990-е годы мультфильм выпущен на VHS кинообъединением «Крупный план» в сборнике мультфильмов «Наследство волшебника Бахрама» (1975) и «Пёс в сапогах» (1981). До середины 1990-х Studio PRO Video выпускало этот мультфильм на VHS в сборнике мультфильмов, куда также входили фильмы: «Дикие лебеди» (1962), «Золушка» (1979), «Дюймовочка» (1964), «Гадкий утёнок» (1956), «Стойкий оловянный солдатик» (1976) и «Кентервильское привидение» (1970). С середины 1990-х мультфильм выпускался на VHS изданием «Союз видео».

См. также 
 Калиф-аист (фильм)

Примечания

Ссылки 

 «Халиф-аист» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Валерия Угарова
Мультфильмы-сказки
Экранизации произведений Вильгельма Гауфа
Мультфильмы о говорящих животных
Рисованные мультфильмы СССР 1981 года